Droga krajowa nr 79 (Polska)
 Droga krajowa nr 79 (Słowacja)